Государственная филармония Узбекистана — учреждение культуры в столице Узбекистана, в городе Ташкент.

Общие сведения 
Государственное учреждение при Министерстве культуры Республики Узбекистан. 

Создана на основании Постановления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева от 27.06.2018 г. № ПП-3813 «О мерах по организации деятельности Государственной филармонии Узбекистана»

Художественные руководители коллективов, дирижеры и балетмейстеры 
 Ёрматов Шермат;
 Азимов Элдар Сарварович; 
 Муминов Кадыр Ташкинович;
 Джалилов Исмаил Туляганович;
 Абдурахимова Фируза Равшановна;
 Икрамов Алишер Каримович; 
 Ташматов Мансур Ганиевич;
 Раимджанов Анвар Хусаинович;
 Муталов Дилшод Азизович;
 Мадрахимова Гульмира Улмасджановна;
 Ахмедова Зарина Ахмедовна;
 Лутфуллаева Муборак Бахруллаевна;
 Туркина Анна Владимировна;
 Маликова Гулнора Хамидуллаевна;
 Кабдурахманов Алибек Асатуллаевич и др.

Коллективы (базирующиеся в городе Ташкент) 
 Национальный симфонический оркестр Узбекистана
 Государственный академический оркестр народных инструментов Узбекистана
 Камерный оркестр «Туркистон»
 Камерный оркестр «Солисты Узбекистана»
 Узбекский Государственный камерный оркестр национальных инструментов «Согдиана»
 Камерный оркестр «Юные дарования»
 Государственная хоровая капелла
 Национальный эстрадный оркестр
 Эстрадно-симфонический оркестр имени Батыра Закирова
 Заслуженный хоровой коллектив
 Ансамбль песни и танца «Узбекистан»
 Ансамбль песни и танца «Навбахор»
 Ансамбль песни и танца «Навруз»
 Ансамбль песни и танца «Лазги»
 Ансамбль «Дуторчилар» имени Ганиджона Тошматова
 Детский ансамбль песни и танца «Булбулча»
 Национальная группа «Карнай- сурнай»

Территориальные отделения (филиалы) 
 Каракалпакское Республиканское отделение филармонии
 Андижанское областное отделение филармонии
 Бухарское областное отделение филармонии
 Джизакское областное отделение филармонии
 Кашкадарьинское областное отделение филармонии
 Навоийское областное отделение филармонии
 Наманганское областное отделение филармонии
 Самаркандское областное отделение филармонии
 Сурхандарьинское областное отделение филармонии
 Сырдарьинское областное отделение филармонии
 Ташкентское областное отделение филармонии
 Ферганское областное отделение филармонии
 Хорезмское областное отделение филармонии

Ранее в состав филармонии входил и Узбекский национальный ансамбль «Мумтоз», однако в результате реорганизации на его базе был создан Государственный ансамбь танца «Бахор» имени Мукаррамы Тургунбаевой'.

Действующие залы (в городе Ташкент) 
 Дворец искусств «Туркистон» (Концертный зал рассчитан на 900 зрительных мест, амфитеатр — 3500 мест);
 Дворец музыки (450 зрительных мест);

Территориальные отделения филармонии располагают в основном амфитеатрами в столице Республики Каракалпакстан и областных центрах.

Примечания 

Организации, основанные в 2018 году
Появились в 2018 году в Узбекистане
2018 год в музыке
Филармонии
Музыкальные организации Узбекистана
Культурные организации Ташкента